Богда́н Ти́тла  (23 березня 1927, Підгайці, Галичина — 17 лютого 2015, Нью-Йорк) — український маляр-пейзажист і графік. Племінник американського аніматора українського походження Білла (Володимира) Титли, який працював над такими відомими повнометражними анімаційними фільмами Волта Діснея як «Білосніжка та сім гномів», «Піноккіо», «Фантазія» та «Дамбо».

З життєпису 
Син Спиридона і Ольги (з дому: Головінська) Титлів. З 1950 року жив у США, замешкував у Такаго, Н. Й. Одружився у 1958 році із Галиною (з дому: Гриценко). Вищу освіту завершив бакалавратом мистецтв (1957) у Нью-Йоркському університеті. Помер 17 лютого 2015 року в Нью-Йорку.

Творчість 
Спеціальність: книжкова графіка (ілюстрації, оформлення книжок, шрифти), плакати, акварелі. Індивідуальні виставки в Нью-Йорку (1964, 1978), Вашингтоні (1973), Філадельфії (1974), Пассаїку (1975), Торонто (1979); учасник виставок Об'єднання Мистців Українців в Америці (ОМУА).

Примітки

Література 
 
 В. Гаврилишин, І. Дуда, С. Колодницький. Титла Богдан // 
 Ukrainians in North America: A Biographical Directory of Noteworthy Men and Women of Ukrainian Origin in the United States and Canada. Editor: Shtohryn Dmytro M., Association for the Advancement of Ukrainian Studies, Champaign, Illinois, 1975. 
 Spiritual essence marks New Yorks couple's exhibit // The Ukrainian Weekly. — 1979, No. 292. — p. 12. 

Народились 23 березня
Народились 1928
Персоналії за алфавітом
Уродженці Підгайців
Українські художники
Українці Нью-Йорка
Випускники Нью-Йоркського університету
Померли 2015
Померли 17 лютого
Померли в Нью-Йорку